An Pasáiste kan syfta på följande platser:

Irland 

 Passage West, ort, Munster, County Cork, 
 Passage East (ort), Munster, Waterford, 

Robotskapade Irlandförgreningar